«Коллектор» () — американский фильм-драма с Дэнни Трехо в главной роли.

Сюжет 
Лоренцо пользуется хорошей репутацией и во время отпуска начальник назначает его руководителем своего офиса, но Лоренцо оказался не тот, кем на самом деле являлся.

В ролях

Ссылки 
 «Коллектор» на сайте Internet Movie Database

Фильмы США 2010 года
Криминальные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США